Krzywda peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Krzywda, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Krzywda, village et chef-lieu de la gmina de Krzywda.

dans la voïvodie de Mazovie
 Krzywda, village du powiat de Białobrzegi
 Krzywda, village du powiat de Garwolin
 Krzywda, village du powiat de Zwoleń

dans la voïvodie de Poméranie
 Krzywda, village